tisuću tona
ekvivalent energije eksplozije tisuću tona TNT-a